Joué pour la dernière fois en 1995, le tournoi de tennis de Johannesburg est relancé, et se joue du 2 au 8 février.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2009 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Johannesburg
ATP 2009
Sport en Afrique du Sud en 2009
Tennis en février 2009